Young Money Entertainment — лейбл, основанный американским рэпером Лилом Уэйном. Президентом Young Money является его друг детства Мак Мэйн. Наиболее известными артистами, записывающими свои песни в этой студии являются Лил Уэйн, Drake, Ники Минаж, Tyga , Lil Twist, Mack Maine, Jae Millz, Cory Gunz, DJ Khaled и другие.

История 
В октябре 2007 года Лил Уэйн сообщил в интервью Vibe, что он ушёл с поста президента лейбла и передал свои полномочия Кортесу Брайанту. По состоянию на 2009 год, в качестве президента лейбла выступает Mack Maine. Рэпер Drake подписал контракт о сотрудничестве между Cash Money Records и Young Money. Позже, 21 декабря 2009 года был выпущен совместный альбом артистов из Young Money под названием We Are Young Money.

2009—2011: We Are Young Money 
6 марта 2010 года Уэйн подтвердил, что рэпер Cory Gunz был последним артистом, подписавшим контракт с Young Money. В 2011 году T-Pain заявил о том, что перейдёт от Konvict Muzik в Young Money, но этого так и не произошло. В ноябре 2011 года Лил Уэйн представил всем 14-летнего певца Torion Sellers.

С 2011 — наст. время: Rich Gang: Flashy Lifestyle 
15 февраля 2013 года Mack Maine сообщил о том, что We the Future и 14-летняя дочь Лила Уэйна Регина Картер подписала контракт с Young Money. Следующими альбомами Young Money были I Am Not a Human Being II Лила Уэйна и Hotel California от Tyga. Первый был выпущен 26 марта, второй — 7 апреля. Третьим студийным альбомом Drake является Nothing Was the Same, а также третий студийный альбом Ники Минаж, The Pinkprint.

В декабре 2012 года Mack Maine объявил о выходе второго альбома Young Money. В феврале 2013 года Birdman вместе с Rich Gang выпустили сборник микстейпов с Cash Money и Young Money под названием Rich Gang: All Stars. Вскоре после того, как он объявил о сборнике под названием Rich Gang: Flashy Lifestyle, который планировался к выходу 21 мая 2013 года при участии членов Cash Money, Young Money и другими. Позже выход альбома был перенесён на 25 июня 2013 года.

Подписанные артисты 

 Unree
 Chanel West Coast
 Кристина Милиан
 Cory Gunz
 Ники Минаж
 Дрейк
 Flow
 Gudda Gudda
 Jae Millz
 Lil Chuckee
 Лил Уэйн
 Mack Maine

 Lil Twist
 PJ Morton
 Reginae Carter
 Shanell
 Short Dawg
 T-Streets
 Torion Sellers
 W3 the Future

Бывшие артисты 
 Boo
 Curren$y
 Omarion
 Kidd Kidd
 Lil Chuckee

Дискография 
 2009: We Are Young Money
 2013: Rich Gang (совместно с Cash Money Records)
 2014: Young Money: Rise Of An Empire

Ссылки 
 Официальный сайт Young Money Entertainment

Лейблы звукозаписи США
Лейблы Universal Music Group
Поп-лейблы
Хип-хоп-лейблы
Лил Уэйн